Zearing – miejscowość w USA w stanie Iowa
 Zearing – miejscowość w USA w stanie Illinois

Zobacz też 

 Ian Ziering – aktor amerykański